Wolfersdorf je název více míst:

 Wolfersdorf (Bavorsko) – obec v německé spolkové zemi Bavorsko
 Wolfersdorf (Haut-Rhin) – obec ve francouzském departementu Haut-Rhin

německý název českých sídel

 Olbramov – obec v okrese Tachov
 Olbramov (Horní Stropnice) – osada, část obce Horní Stropnice
 Volfartice – obec v okrese Česká Lípa

Externí odkazy 
 

Německé názvy sídel v Česku